Bertschikon kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Bertschikon bei Gossau, ort, Zürich, 
 Bertschikon bei Attikon, ort, Zürich,